Het FIM Wereldkampioenschap trial 2005 werd tussen 17 april en 18 september gereden, waarbij de 30 rijders in 15 wedstrijden verdeeld over 10 landen uitkwamen. Het WK eindigde met de eerste van twee wereldtitels voor de Spaanse GasGasrijder Adam Raga, die de regerend wereldkampioen uit Japan, Takahisa Fujinami (Montesa) en de Brit Dougie Lampkin (Montesa) achter zich liet. Raga won 8 van de 15 wedstrijden en werd 1 keer tweede. Fujinami op zijn beurt won 3 wedstrijden en behaalde 3 keer een tweede en 3 keer een derde plaats.

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Bronnen

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2005